Desa Cibingbin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibingbin (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,51), Jawa Barat, 
 Desa Cibingbin (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 108,77), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar